Пара Йонас Бьоркман / Максим Мирный защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
 ''' Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Титул)
  Марк Ноулз /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Пол Хенли /  Кевин Ульетт (Второй раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Второй раунд)  Фабрис Санторо /  Ненад Зимонич (Первый раунд)  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Первый раунд)  Симон Аспелин /  Тодд Перри (Второй раунд)''

  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Второй раунд) 
  Франтишек Чермак /  Леош Фридль ''(Второй раунд) 
  Юлиан Ноул /  Юрген Мельцер (Третий раунд) 
  Хосе Акасусо /  Себастьян Прието ''(Второй раунд) 
  Лукаш Длоуги /  Павел Визнер ''(Полуфинал) 
  Микаэль Льодра /  Оливье Рохус (Третий раунд) 
  Андрей Павел /  Александр Васке ''(Полуфинал) 
  Томас Юханссон /  Уэсли Муди ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые